Безговица може бити:
 Безговица (Осилница), насељено место у општини Осилница, Република Словенија
 Безговица (Шмарје при Јелшах), насељено место у општини Шмарје при Јелшах, Република Србија